Carrizalillo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Carrizalillo, Guerrero, ort, Juchitán, 
 Carrizalillo, Zacatecas, ort, Tlaltenango de Sánchez Román, 

Robotskapade Mexikoförgreningar